

Вестовер — місто, штат Алабама
 Вестовер — місто, штат Пенсільванія
 Вестовер — місто, штат Західна Вірджинія